Bhattacharjee ist der Familienname folgender Personen:
Amitava Bhattacharjee (* 1955), indisch-US-amerikanischer Physiker
 Amitabh Bhattacharjee (* 1973), indischer Schauspieler
 Bikash Bhattacharjee (1940–2001), indischer Maler
 Biplob Bhattacharjee (* 1981), bangladeschischer Fußballspieler
 Buddhadep Bhattacharjee (* 1944), indischer Politiker
 Dipankar Bhattacharjee (* 1972), indischer Badmintonspieler
 Reba Bhattacharjee (* vor 1940), indische Botanikerin

Siehe auch:
 Bhattacharya
 Bhattacharyya